Никола́й Алексе́евич Зу́ев (1 [13] декабря 1893, Владивосток — 22 апреля 1953, Нью-Йорк) — русский офицер, двенадцатилетний герой русско-японской войны, участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции — активный участник антикоммунистической деятельности РОВСа и разведывательно-диверсионной борьбы против СССР, участник Второй мировой войны в составе РОА.

Биография 

Сын оренбургского казака-урядника; родился во Владивостоке.

К началу Русско-японской войной Николай являлся сиротой и был усыновлён офицером флота (по некоторым сведениям, погибшим на броненосце «Петропавловск»), а после его гибели — взят на воспитание штабс-капитаном порт-артурского гарнизона. Был зачислен добровольцем во 2-ю батарею 9-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

В 1904 году дважды пробирался из осаждённого Порт-Артура через японские позиции для передачи депеш в штаб русской армии. Незадолго до боя у Вафангоу за пять дней дошёл до русских войск и доставил командующему Маньчжурской армией А. Н. Куропаткину донесение от генерала Стесселя, а затем вернулся обратно.

Во время второй вылазки Колю взяли в плен, однако ему удалось бежать из лагеря японцев, выдав себя за заблудившегося китайчонка:

В ходе боевых действий был ранен в обе ноги, одна нога была сломана. За свои вылазки был награждён командующим тремя знаками отличия Военного ордена, однако в дальнейшем Высочайшее утверждение получил только крест 4-й степени (№ 199 004). О Коле Зуеве писали в журналах и газетах, вышла небольшая книжка о нём, а также открытки с изображением юного героя.

В 1906 году по Высочайшему повелению был определён на казённый счёт во 2-й Оренбургский кадетский корпус, который окончил в звании вице-унтер-офицера. 30 августа 1912 года зачислен юнкером в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил по 1-му разряду и 24 августа 1914 года произведён в подпоручики, со старшинством с 6 августа 1913 года, с зачислением по полевой конной артиллерии. Назначен в 22-ю конно-артиллерийскую батарею (10-й конно-артиллерийский дивизион, 15-я кавалерийская дивизия), в состав которой окончательно зачислен 31 октября 1914 года.

В ходе Первой мировой войны 11 сентября 1915 года получил контузию, 9 июля 1917 года ранен и контужен в обе ноги. Награждён четырьмя боевыми орденами, к лету 1917 года имел чин штабс-капитана.

Николай Зуев некоторое время состоял в Отряде особой важности атамана Леонида Пунина и прекрасно себя проявил во многих разведках и боях.

В Гражданскую войну служил на бронепоезде «Офицер», затем командовал им, был произведен в полковники и принял дивизион бронепоездов («Офицер», «Единая неделимая» и «Св. Георгий Победоносец»).

После эвакуации (1920 год) жил в Болгарии, затем во Франции, где работал шофёром такси. Примкнул к Русскому общевоинскому союзу, с 1927 по 1938 год четыре раза ходил в СССР с разведывательно-диверсионными заданиями.

В 1936 году основал болгарский отдел военно-научных курсов им. Н. Н. Головина, на которых готовились молодые разведывательные кадры для РОВСа («Рота молодой смены им. генерала Кутепова» при 3-м отделе РОВСа). Среди молодёжи Николай Зуев был одним из наиболее уважаемых и популярных руководителей.

После нападения Германии на СССР в 1941 году Зуев направился на германский Восточный фронт, где оставался до конца войны. С 1951 года жил в США.

Умер 22 апреля 1953 года в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря.

Награды 
 Знак отличия Военного ордена 4-й степени № 199 004 — Высочайше утверждён 31 июля 1914 года:
 «За отличия, оказанные им в бою 21—23 августа 1904 г. под деревней Тумондзы, где он был ранен осколком снаряда в обе ноги, но после перевязки вернулся в строй»
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 7 декабря 1915 года)
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Высочайший приказ 12 декабря 1915 года)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 22 июня 1916 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказ армии и флоту 15 мая 1917 года)

Примечания

Источники 
 Александров Е. А. (сост.) Русские в Северной Америке. Биографический словарь. Хэмден; Сан-Франциско; Санкт-Петербург, 2005. — С. 214.
 Чуваков В. Н. (сост.) Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917—1997. Т. 2. М.: Пашков дом, 1999. — С. 643.
 Великий герой, 14-летний георгиевский кавалер Коля Зуев, рисковавший жизнью, совершивший ряд смелых вылазок и трижды удостоившийся высочайших наград — Георгиевских крестов II, III и IV степени. М.: Рус. т-во печ. и изд. дела, 1905. (Текст на сайте РГБ) (Текст на сайте «Царское село»)
 Виктор Русаков. Юные русские герои: Очерки и рассказы о воен. подвигах рус. мальчиков. Петроград; Москва: т-во М. О. Вольф, 1914.
 Нелли Мизь. Подвиг разведчика, или Как Коля Зуев японцев обманул
 В. Н. Бутков. Белые диверсанты из кадетов против СССР (из журнала «Кадетская перекличка» № 59, 1996)
 Четырнадцатилетний герой Коля Зуев (открытка, 1904)
 Четырнадцатилетний герой Коля Зуев (открытка, 1904)

Умершие в Нью-Йорке
Офицеры Российской империи
Оренбургские казаки
Выпускники 2-го Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Русские коллаборационисты
Члены Русского общевоинского союза
Разведчики России
Дети в войнах
Командиры бронепоездов